

Localidades

 Saint-Arroman (Altos Pirenéus)
 Saint-Arroman (Gers)

Desambiguações de topônimos